Фа́брика:
 Фабрика — крупное промышленное предприятие.
 Фабрика — шаблон проектирования программного обеспечения.
 Фабрика — инновационный парк Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Культура
 «Фабрика» — российская поп-группа.
 «Фабрика» — стихотворение Александра Блока (1903).
 «Фабрика» — триллер Моргана О’Нила (США, 2012).
 «Фабрика» (The Factory) — художественная студия Энди Уорхола в Нью-Йорке.

География
 Фабрика — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Фабрика — село в Болгарии.
 Фабрика — посёлок при фабрике «Красный перевал» в Ярославле, ныне Норское.
 Фабрика 1 Мая — платформа Ярославского направления МЖД.

См. также 
 Фабрика звёзд (значения)